Carciola ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Carciola (* 1987), deutsch-italienischer Eishockeyspieler
 Fabio Carciola (* 1985), deutsch-italienischer Eishockeyspieler